De Bundesliga 2010/11 was het 99ste seizoen van het Oostenrijks nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 17 juli 2010 en eindigde op 25 mei 2011. SK Sturm Graz werd voor de derde keer in de historie landskampioen.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| 1ste speelronde
|-
| 17.07.2010 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – FC RB Salzburg || 0:0
|-
|17.07.2010 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – LASK Linz || 5:0
|-
|17.07.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 0:3
|-
|18.07.2010 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Rapid Wien || 4:0
|-
|18.07.2010 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 2:0
|-
! colspan=5| 2de speelronde
|-
|24.07.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 1:4
|-
|24.07.2010 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Kapfenberger SV || 2:0
|-
|25.07.2010 || 16:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Wien || 3:4
|-
|25.07.2010 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SC Wiener Neustadt || 1:2
|-
|27.10.2010 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Wacker Innsbruck || 4:0
|-
! colspan=5| 3de speelronde
|-
|31.07.2010 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Mattersburg || 3:1
|-
|31.07.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – LASK Linz || 1:0
|-
|01.08.2010 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 2:1
|-
|01.08.2010 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Austria Wien || 0:0
|-
|01.08.2010 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Sturm Graz || 2:2
|-
! colspan=5| 4de speelronde
|-
|07.08.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Wiener Neustadt || 4:2
|-
|07.08.2010 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Kapfenberger SV || 0:1
|-
|07.08.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wacker Innsbruck || 0:2
|-
|08.08.2010 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
|08.08.2010 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 0:2
|-
! colspan=5| 5de speelronde
|-
|21.08.2010 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Austria Wien || 1:1
|-
|21.08.2010 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Ried im Innkreis || 0:5
|-
|21.08.2010 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – LASK Linz || 2:0
|-
|22.08.2010 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 2:0
|-
|24.11.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 2:0
|-
! colspan=5| 6de speelronde
|-
|28.08.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 1:0
|-
|28.08.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Kapfenberger SV || 1:0
|-
|29.08.2010 || 16:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Wacker Innsbruck || 0:3
|-
|29.08.2010 || 16:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Rapid Wien || 1:0
|-
|29.08.2010 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SC Wiener Neustadt || 4:2
|-
! colspan=5| 7de speelronde
|-
|11.09.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – LASK Linz || 0:0
|-
|11.09.2010 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || 3:0
|-
|11.09.2010 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 2:0
|-
|11.09.2010 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|12.09.2010 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 8ste speelronde
|-
|21.09.2010 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Sturm Graz || 0:4
|-
|22.09.2010 || 20:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 0:0
|-
|22.09.2010 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck || 2:4
|-
|22.09.2010 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Wiener Neustadt || 0:3
|-
|22.09.2010 || 20:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 3:1
|-
! colspan=5| 9de speelronde
|-
|25.09.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|25.09.2010 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Kapfenberger SV || 3:2
|-
|25.09.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – LASK Linz || 3:3
|-
|25.09.2010 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SC Wiener Neustadt || 0:0
|-
|26.09.2010 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 0:2
|-
! colspan=5| 10de speelronde
|-
|02.10.2010 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 2:3
|-
|02.10.2010 || 16:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Mattersburg || 0:1
|-
|02.10.2010 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Wacker Innsbruck || 1:0
|-
|03.10.2010 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Rapid Wien || 0:0
|-
|03.10.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| 11de speelronde
|-
|16.10.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Kapfenberger SV || 0:2
|-
|16.10.2010 || 18:30 || Waldstadion || LASK Linz – SC Wiener Neustadt || 2:1
|-
|16.10.2010 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Wacker Innsbruck || 1:1
|-
|16.10.2010 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
|17.10.2010 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 0:3
|-
! colspan=5| 12de speelronde
|-
|23.10.2010 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 4:1
|-
|23.10.2010 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Sturm Graz || 0:4
|-
|23.10.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 1:3
|-
|24.10.2010 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Rapid Wien || 1:1
|-
|24.10.2010 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – FC RB Salzburg || 0:1
|-
! colspan=5| 13de speelronde
|-
|30.10.2010 || 16:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SC Wiener Neustadt || 1:1
|-
|30.10.2010 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Ried im Innkreis || 0:3
|-
|30.10.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Kapfenberger SV || 0:1
|-
|30.10.2010 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Wacker Innsbruck || 2:0
|-
|31.10.2010 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 14de speelronde
|-
|06.11.2010 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – LASK Linz || 4:1
|-
|06.11.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 2:1
|-
|06.11.2010 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Mattersburg || 2:1
|-
|07.11.2010 || 15:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 3:1
|-
|07.11.2010 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – FC RB Salzburg || 1:0
|-
! colspan=5| 15de speelronde
|-
|13.11.2010 || 18:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Kapfenberger SV || 5:1
|-
|13.11.2010 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Wacker Innsbruck || 0:0
|-
|13.11.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 2:2
|-
|13.11.2010 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SC Wiener Neustadt || 2:0
|-
|14.11.2010 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 0:0
|-
! colspan=5| 16de speelronde
|-
|20.11.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 1:0
|-
|20.11.2010 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Ried im Innkreis || 3:3
|-
|20.11.2010 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 5:0
|-
|20.11.2010 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Sturm Graz || 0:3
|-
|21.11.2010 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 17de speelronde
|-
|27.11.2010 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SC Wiener Neustadt || 1:2
|-
|27.11.2010 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – FC RB Salzburg || 1:2
|-
|27.11.2010 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 1:1
|-
|27.11.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Wacker Innsbruck || 1:0
|-
|28.11.2010 || 16:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 18de speelronde
|-
|04.12.2010 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 1:1
|-
|04.12.2010 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Mattersburg || 1:0
|-
|04.12.2010 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – LASK Linz || 5:0
|-
|04.12.2010 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Kapfenberger SV || 1:3
|-
|05.12.2010 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 3:0
|-
! colspan=5| 19de speelronde
|-
|11.12.2010 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – LASK Linz || 2:2
|-
|11.12.2010 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Wacker Innsbruck || 3:3
|-
|11.12.2010 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 1:2
|-
|11.12.2010 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SC Wiener Neustadt || 1:0
|-
|12.12.2010 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 2:1
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| 20ste speelronde
|-
|12.02.2011 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|12.02.2011 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Mattersburg || 0:1
|-
|12.02.2011 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Rapid Wien || 2:0
|-
|12.02.2011 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Kapfenberger SV || 2:0
|-
|13.02.2011 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – FC RB Salzburg || 1:1
|-
! colspan=5| 21ste speelronde
|-
|19.02.2011 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien – SC Wiener Neustadt || 4:0
|-
|19.02.2011 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 1:1
|-
|19.02.2011 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – LASK Linz || 2:0
|-
|20.02.2011 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 1:1
|-
|09.03.2011 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck || 0:0
|-
! colspan=5| 22ste speelronde
|-
|26.02.2011 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Wien || 0:4
|-
|26.02.2011 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Kapfenberger SV || 2:0
|-
|26.02.2011 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – FC RB Salzburg || 1:0
|-
|26.02.2011 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Mattersburg || 2:0
|-
|27.02.2011 || 17:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
! colspan=5| 23ste speelronde
|-
|01.03.2011 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 1:0
|-
|02.03.2011 || 20:30 || Generali-Arena || Austria Wien – Sturm Graz || 2:2
|-
|02.03.2011 || 20:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – FC RB Salzburg || 0:1
|-
|02.03.2011 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SC Wiener Neustadt || 2:3
|-
|02.03.2011 || 20:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Wacker Innsbruck || 2:2
|-
! colspan=5| 24ste speelronde
|-
|05.03.2011 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 2:0
|-
|05.03.2011 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || 1:1
|-
|05.03.2011 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – LASK Linz || 1:1
|-
|05.03.2011 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Austria Wien || 0:3
|-
|06.03.2011 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
! colspan=5| 25ste speelronde
|-
|12.03.2011 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Wacker Innsbruck || 0:1
|-
|12.03.2011 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Kapfenberger SV || 1:1
|-
|12.03.2011 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 2:2
|-
|12.03.2011 || 16:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SC Wiener Neustadt || 1:0
|-
|13.03.2011 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien – Rapid Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 26ste speelronde
|-
|19.03.2011 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|19.03.2011 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 0:0
|-
|19.03.2011 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Mattersburg || 2:1
|-
|19.03.2011 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Sturm Graz || 1:0
|-
|20.03.2011 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 27ste speelronde
|-
|02.04.2011 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien – Kapfenberger SV || 2:0
|-
|02.04.2011 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Wacker Innsbruck || 2:2
|-
|02.04.2011 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 1:1
|-
|02.04.2011 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 3:3
|-
|03.04.2011 || 16:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – FC RB Salzburg || 1:1
|-
! colspan=5| 28ste speelronde
|-
|09.04.2011 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – LASK Linz || 0:1
|-
|09.04.2011 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 0:2
|-
|09.04.2011 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
|09.04.2011 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SC Wiener Neustadt || 1:0
|-
|10.04.2011 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Austria Wien || 3:3
|-
! colspan=5| 29ste speelronde
|-
|16.04.2011 || 18:30 || Generali-Arena || Austria Wien – SV Mattersburg || 0:1
|-
|16.04.2011 || 16:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Kapfenberger SV || 0:3
|-
|16.04.2011 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 0:3
|-
|16.04.2011 || 18:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Rapid Wien || 0:3
|-
|17.04.2011 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – SV Ried im Innkreis || 0:2
|-
! colspan=5| 30ste speelronde
|-
|23.04.2011 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Wacker Innsbruck || 2:3
|-
|23.04.2011 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Sturm Graz || 0:5
|-
|23.04.2011 || 18:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SC Wiener Neustadt || 4:1
|-
|23.04.2011 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – LASK Linz || 1:1
|-
|24.04.2011 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 31ste speelronde
|-
|30.04.2011 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|30.04.2011 || 18:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Austria Wien || 4:2
|-
|30.04.2011 || 18:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 4:0
|-
|30.04.2011 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Kapfenberger SV || 1:1
|-
|01.05.2011 || 16:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| 32ste speelronde
|-
|07.05.2011 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien – LASK Linz || 5:0
|-
|07.05.2011 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Wiener Neustadt || 4:0
|-
|07.05.2011 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – Rapid Wien || 1:1
|-
|07.05.2011 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wacker Innsbruck || 2:1
|-
|08.05.2011 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 0:0
|-
! colspan=5| 33ste speelronde
|-
|10.05.2011 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Kapfenberger SV || 4:2
|-
|11.05.2011 || 20:30 || Gerhard Hanappi-Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 0:0
|-
|11.05.2011 || 20:30 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – LASK Linz || 0:0
|-
|11.05.2011 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 1:1
|-
|11.05.2011 || 20:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
! colspan=5| 34ste speelronde
|-
|14.05.2011 || 16:00 || Generali-Arena || Austria Wien – Wacker Innsbruck || 1:0
|-
|14.05.2011 || 18:30 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SC Wiener Neustadt || 0:1
|-
|14.05.2011 || 18:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Sturm Graz || 0:2
|-
|14.05.2011 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 2:1
|-
|15.05.2011 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 0:1
|-
! colspan=5| 35ste speelronde
|-
|22.05.2011 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 2:2
|-
|22.05.2011 || 16:00 || Franz Fekete-Stadion || Kapfenberger SV – SV Mattersburg || 2:1
|-
|22.05.2011 || 16:00 || Gerhard Hanappi-Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 0:2
|-
|22.05.2011 || 16:00 || Stadion Wiener Neustadt || SC Wiener Neustadt – Sturm Graz || 1:2
|-
|22.05.2011 || 16:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – LASK Linz || 1:0
|-
! colspan=5| '26ste speelronde
|-
|25.05.2011 || 20:30 || Generali-Arena || Austria Wien – FC RB Salzburg || 2:4
|-
|25.05.2011 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Rapid Wien || 1:2
|-
|25.05.2011 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Wiener Neustadt || 1:1
|-
|25.05.2011 || 20:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Kapfenberger SV || 2:0
|-
|25.05.2011 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Wacker Innsbruck || 2:1
|}

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2010/11 in alle 36 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2010/11 uitkwamen in de Bundesliga.

SK Sturm Graz

Bijgaand een overzicht van de spelers van SK Sturm Graz, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van de Duitse trainer-coach Franco Foda voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2010/11
 Oostenrijks voetbalelftal in 2010
 Oostenrijks voetbalelftal in 2011

Oostenrijk 1
2011